Наталовка — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Наталовка — село в Тарановском районе Костанайской области, ликвидировано в 2009 г.

Украина 
 Наталовка — село в Межевском районе Днепропетровской области.
 Наталовка — село в Солонянском районе Днепропетровской области.
 Наталовка — село в Новоград-Волынском районе Житомирской области.
 Наталовка — село в Запорожском районе Запорожской области.
 Наталовка — село в Гребёнковском районе Полтавской области.
 Наталовка — село в Хорольском районе Полтавской области.
 Наталовка — село в Каховском районе Херсонской области.
 Наталовка — село в Чаплинском районе Херсонской области.

См. также 
 Катерино-Наталовка